Zengel steht für:

 Zengel (Anatolien), Ort in Anatolien
 Mount Zengel, Berg in Alberta, Kanada

Zengel ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Zengel (* 2008), deutsche Schauspielerin
 Len Zengel (1887–1963) US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Raphael Louis Zengel (1894–1977), kanadischer Offizier
 Ryszard Zengel (1938–1959), polnischer Literaturkritiker

Siehe auch:
 Zängl